Le sigle OFT signifie :

 Office of Fair Trading, l'office britannique de la concurrence
 Office fédéral des transports, l'office suisse des transports publics.
 Office Français de prévention du Tabagisme, association loi 1901